(317) Роксана () — небольшой астероид главного пояса, который принадлежит к очень светлому спектральному классу E, характеризующемуся высоким значением альбедо, почти 50%. Он был открыт 11 сентября 1891 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы и назван в честь Роксаны, первой жены Александра Македонского.

В 2008 году группа учёных идентифицировала Роксану как один из ближайших астероидов, чьи породы по составу сходны с составом метеорита Peña Blanca Spring meteorite, упавшего в Техасе в 1946 году. Поэтому считается, что Роксана может быть родительским телом для этого метеорита.

А в 2009 году астрономы обнаружили у этого астероида небольшой спутник, получивший временное обозначение S/2009 (317) 1. 14 ноября  2020 года спутник получил имя Олимпиада — в честь Олимпиады Эпирской, матери Александра Македонского и свекрови Роксаны.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 Pena Blanca Spring
 THE PENA BLANCA SPRING METEORITE, BREWSTER COUNTY, TEXAS

Двойные астероиды
Астероиды, открытые Огюстом Шарлуа
Астероиды диаметром от 2 до 40 км